Алябанда () — польский дворянский герб.

Описание 
В буром поле чёрная конская голова, влево, на серебряном полумесяце, обращенном рогами вверх. В навершии шлема пять страусовых перьев. Герб Алябанда (употребляют: Дулембы, Фрезеры) внесен в Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 37.

Герб используют 
 Дулембы, в Люблинском Воеводстве оседлые. Из них Станислав Дулемба, Подчаший Мариенбургский, владел там в 1778 году деревнею Лазиска.
 Фрезеры, фамилия оседлая в Гнезненском Воеводстве. Матвей Фрезер в 1790 году купил у Николая Скорашевскаго земское имение Горжево и Острово, в том же Воеводстве лежащее, за 60 000 злотых.

Примечания

Литература 
 Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 37
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с изображением полумесяца
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением головы коня
Гербы с изображением трёх страусовых перьев